Bob Braithwaite – tiratore a volo britannico
 Darren Braithwaite – ex velocista britannico
 Daryl Braithwaite – cantante australiano
 Martin Braithwaite – calciatore danese
 Robbie Braithwaite – calciatore nordirlandese
 Walter Braithwaite – militare britannico